Petr Pravec, född 17 september 1967 i Třinec, är en tjeckisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som P. Pravec och som upptäckare av 350 asteroider.

Asteroiden 4790 Petrpravec är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av Petr Pravec

Referenser 

Tjeckiska astronomer
Födda 1967
Levande personer
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet
Personer från Třinec